Cera hace referencia a varios artículos:

Química
Cera, ésteres de los ácido grasos.
CERA (fármaco), fármaco o producto dopante.
Cera de carnaúba, cera que se obtiene de las hojas de la palmera Copernicia cerifera.
Ceras cuticulares, las ceras presentes en la cutícula de las plantas.
Cerumen, cera de los oídos.

Geografía
 Cera (Unešić), localidad de Croacia en el condado de Šibenik-Knin.

Zoología
Cera (aves), parte del pico de ciertas aves.

otros 
 «CERA» es redirec. hacia Campeonato de España de Rally (desde 21 may 2018), hoy: 22-6-22
 el voto CERA (C.E.R.A.) Censo Electoral de los Residentes Ausentes (de España) cfr. (disc.)